Корветы типа «Эспора» — тип корветов ВМС Аргентины.

История строительства 
Корветы типа «Эспора» — были разработаны в конце 1970-х годов немецкими судостроительными компаниями: Blohm + Voss и ThyssenKrupp. Контракт на постройку шести многоцелевых корветов по концепции МЕКО правительство Аргентины заключило с фирмой Blohm & Voss 1 августа 1979 г. Головной корабль серии «Эспора» был заложен в 1979 году, спуск на воду состоялся 28 января 1982 года, в состав ВМС Аргентины введён 4 сентября 1985 года. В 2005 году в состав ВМС Аргентины вошёл последний корабль серии — «Гомес Рока». Всего было построено шесть кораблей. По состоянию на 2012 год все шесть кораблей находятся в составе Военно-морского флота Аргентины.

Конструкция

Энергетическая установка

Вооружение

Служба 
Фрегаты «Спиру» и «Росалес» в 1990—1991 гг. участвовали в патрулировании Персидского залива во время операции «Буря в пустыне».

Список корветов

Галерея

См. также 

 Корветы типа «Драммонд»
 MEKO
 Спиру, Петрос

Примечания

Источники 
 Ю. В. Апальков «Боевые корабли мира на рубеже XX—XXI веков» (Часть III) Фрегаты
 Шунков В. Н. «Фрегаты и сторожевые корабли»: Справочник.
 The Naval Institute Guide to Combat Fleets of the World 2005—2006

Ссылки 
 World Navies Today: Argentina 
 Argentine Navy (ARA) official site — High Seas Fleet page, with class specifications & pictures for all the ships of ARA 
 Argentine Navy (ARA) official site — direct link to this class specifications & pictures 
 ThyssenKrupp Marine Systems website — Surface vessels page (formerly Blohm+Voss shipyards), only lists «current» products

Эспора